Изотопы золота — разновидности химического элемента золота, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 37 изотопов золота с массовыми числами от 169 до 206 (количество протонов 79, нейтронов от 90 до 127) и 40 ядерных изомеров.

Единственным стабильным изотопом является 197Au. Таким образом, природное золото является практически изотопно-чистым элементом.

195Au является самым долгоживущим из радиоактивных изотопов золота с периодом полураспада 186 суток.

Золото-198 
 Основная статья: 

Период полураспада 2,7 суток, схема бета-распад, дочерний изотоп стабильный ртуть-198. Гамма-квант уносит 411 кэВ, энергия электрона максимальная 146 кэВ, средняя 84 кэВ.

Применяется в медицине как для диагностики (исследования регионарного кровотока и лимфотока в печени) методом ОФЭКТ так и лучевой терапии злокачественных опухолей, локализирующихся в печени и лимфатических узлах.

Получают облучением природного золота нейтронами: Au(n,γ) → Au

Таблица изотопов золота

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы